1986 Голяма награда на Португалия е 6-о за Голямата награда на Португалия и четиринадесети кръг от сезон 1986 във Формула 1, провежда се на 21 септември 1986 година на пистата Ещорил, Ещорил в Португалия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Уилямс печели титлата при конструкторите два кръга преди края.

Източници 
 

Голяма награда на Португалия